USS Tuscaloosa — название 2-х кораблей ВМС США, данное им в честь американского города Таскалуса: USS Tuscaloosa (CA-37) — тяжёлый крейсер типа «Нью-Орлеан», служивший в период с 1934 по 1946 годы.
 USS Tuscaloosa (LST-1187) — танко-десантный корабль типа «Ньюпорт», служивший с 1970 по 1994 годы.